HGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Korhogo (Costa d'Avorio)
 HGO – Abbreviazione di Houston Grand Opera